De Isoëtales vormt een monotypische orde met een familie Isoëtaceae en een geslacht Isoëtes.

De Isoëtales worden gerekend tot de klasse Lycopodiopsida of Lycopsida (lycofyten) en vormen daarbinnen een zustertaxon van de orde Selaginellales.

Lycopsida